Ruby Peak bezeichnet:
* Ruby Peak (Südgeorgien), Berg in Südgeorgien
 Ruby Peak (Kalifornien), Berg im US-Bundesstaat Kalifornien
 Ruby Peak (Arizona), Berg im US-Bundesstaat Arizona
 Ruby Peak (Colorado), Berg im US-Bundesstaat Colorado
 Ruby Peak (Oregon), Berg im US-Bundesstaat Oregon